Água Branca, comune brasiliano dello stato dell'Alagoas
 Água Branca, comune brasiliano dello stato della Paraíba
 Água Branca, comune brasiliano dello stato del Piauí
 São Pedro da Água Branca, comune brasiliano dello stato del Maranhão